II Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie, które odbyły się od 30 listopada do 3 grudnia 1995 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.

Tabela medalowa

Podium

Mężczyźni

Kobiety 

Mistrzostwa świata w pływaniu
1995 w Brazylii
1995 w sporcie
Sport w Rio de Janeiro